José Antonio González Linares (1946-), ex-ciclista professional espanyol
 José Antonio González Monterroso (1940-), metge madrileny
 José Antonio González Padilla (1969-), un futbolista andalús